Severin Løvenskiold kan syfta på flera personer:

 Severin Leopoldus Løvenskiold (1719–1776), dansk-norsk godsägare
 Severin Løvenskiold (1743–1818), dansk-norsk godsägare
 Severin Løvenskiold (1777–1856), norsk statsman

Se även 

 Herman Severin Løvenskiold